Ив Суссман (, род. 1961, Великобритания) — современная американская художница, режиссёр, продюсер. Живет и работает в Бруклине, Нью-Йорк, где находится её компания Rufus Corporation.

Образование 
 1989 Skowhegan School
 1984 Bennington College, B.A. Fine Arts
 1983 Университет Кентербери, Новая Зеландия
 1979 Robert College, Стамбул, Турция

Творчество 
Построенный на импровизации, фильм Похищение сабинянок — свободная интерпретация римского мифа, обновленная и перенесенная в 1960-е. Фильм, продолжительностью восемьдесят минут, снимался в Греции и Германии, хореографию разработала Claudie De Serpa Soares, костюмы — Карен Янг (Karen Young). Фильм Похищение сабинянок был задуман как аллегория, основанная на древнем мифе и вдохновленная картиной Жака-Луи Давида «Сабинянки» (1799). Этой импровизацией Суссман продолжила «оживление» знаковой живописи — в 2004 на Биеннале Уитни она представила видео 89 секунд в Альказаре, основанное на Менинах Веласкеса.

Фильмография 
 2005 «Похищение сабинянок»
 2003 «89 секунд в Альказаре»
 2002 «Portman’s Looking Glass»
 2001 «Solace»
 2000 «China White — Scenes from an exile»
 1999 «Ten Women and a Shark or 15 years in 5:30»
 1998 «Town Topic»
 1997 «How to tell the future from the past»
 1997 «The Whites were a Mystery»
 1996 «Imagining Beforehand»
 1995 «Die Platzsünde»
 1993 «Real Time»
 1989 «New Koke: An Advertisement for Real Life»

Персональные выставки 
 2009 Ив Суссман и Rufus Corporation, Winkleman Gallery, New York
 2008 Ив Суссман и Rufus Corporation, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk
 2007 «89 секунд в Альказаре», Bowdoin College Museum of Art, Брансуика
 2006 «89 секунд в Альказаре», The Power Plant, Торонто
 2006 «Похищение сабинянок», Nasher Museum of Art, Дарем
 2006 «89 секунд в Альказаре», Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Мадрид
 2006 «89 секунд в Альказаре», Weatherspoon Art Museum, Гринсборо
 2005 «89 секунд в Альказаре», Butler Gallery, Килкенни
 2005 «89 секунд в Альказаре», Union, Лондон
 2005 «89 секунд в Альказаре», Haggerty Museum of Art, Милуоки
 2005 «89 секунд в Альказаре», Rice University Art Gallery, Хьюстон
 2004 «89 секунд в Альказаре», Focal Point Gallery, Southend-on-Sea, Эссекс

Публичные коллекции 
 Centro Galego de Arte Contemporánea, Сантьяго-де-Компостела
 Nasher Museum of Art, Дарем
 Cisneros Fontanals Art Foundation, Майями
 The West Collection, Оксе

Примечания

Ссылки 
 Работы и биография на сайте Winkleman Gallery
 Работы и биография на сайте Union Gallery
 Rufus Corporation
 ArtNet
 Rice Gallery
 ArtFacts
На русском языке:
 Медиафорум
 Лекция Ив Суссман

Современные художники США